А́дыл Ба́тыр (Атл-ба́тыр,  — «Волжский богатырь») — сказочный персонаж чувашского фольклора, вождь () чувашей.

Сказка «Адыл Батыр» записанная И. С. Тукташом от Кашкара Мигули рассказывает о том, как родившийся на Волге герой вызволил Солнце из плена двуглавого орла, чем спас жизнь людям.. Погиб в трудном бою, сражённый стрелой в сердце. В его честь народ дал имя реке — Атӑл ().

Образ Атл-батыра представлен в рассказе Мишши Сеспеля «Дети леса» (, 1918).

Примечания 

Чувашская мифология
Персоналии:Чувашия
Персоналии по алфавиту